Oca steht für:

 Oca, Haustyp brasilianischer Ureinwohner
 Oca (Fluss), Fluss in der Provinz Burgos, Spanien
 Knolliger Sauerklee

OCA steht als Abkürzung für:
 Obstacle Clearance Altitude, in der Luftfahrt eine ausreichende Höhe über dem Terrain
 Offensive Counter Air, Offensiver Kampf gegen gegnerisches Luftkriegspotential
 Okulokutaner Albinismus, eine Erbkrankheit mit verschiedenen Typen
 Olympic Council of Asia
 Ontario College of Art, heute OCAD University
 Optimum Currency Area (theory), die Theorie optimaler Währungsräume
 Oracle Certified Associate, ein IT-Titel, siehe Oracle-Zertifikat
 OCA (Postunternehmen) (Organización Coordinadora Argentina), ein argentinisches Postunternehmen
 Orthodox Church in America, die autokephale Orthodoxe Kirche in Amerika
 Oxford Capacity Analysis, ein Persönlichkeitstest von Scientology, siehe Oxford-Persönlichkeits-Analyse
 Open Control Architecture, Kommunikationsprotokoll für Audio- und Video-Geräte

Siehe auch:
 Montes de Oca
 Occa
 Oka (Begriffsklärung)

Abkürzung